Artemivsk se poate referi la:

 Artemivsk, Donețk, oraș în Ucraina
 Artemivsk, Luhansk, oraș în Ucraina